Seahaven (in inglese significa letteralmente "rifugio di mare", "porto sicuro") può riferirsi a:

 Seahaven, città della California
 Seahaven, città dell'East Sussex
 Seahaven, città immaginaria ove è ambientato il film The Truman Show (USA 1998).
 Seahaven, gruppo musicale statunitense